

Luoghi 
 Piazza Corvetto, piazza di Genova
 Corvetto, quartiere di Milano incluso nel municipio 4
 Corvetto, stazione della metropolitana di Milano
 Corvetto, futura stazione della metropolitana di Genova

Persone 
 Luigi Emanuele Corvetto (1756-1821), avvocato e politico italo-francese
 Nicolás Corvetto (1986), calciatore cileno